Bydgoszcz Wschód (osiedle)
 Bydgoszcz Wschód (stacja kolejowa)